KJJ peut désigner :
 , une station de radio éphémère, à Sunnyvale, en Californie.

kjj est un code qui peut désigner :
  khinalug, une langue parlé en Azerbaïdjan par environ 3 000 personnes, selon les codes de langues ISO 639-3 et IETF.

Code de langue